Санчес дель Амо, Виктор (род. 1976) — испанский футболист.
 Санчес Мата, Виктор (род. 1987) — испанский футболист.